Weilharter ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Weilharter (* 1952), österreichische Leichtathletin
 Engelbert Weilharter (* 1953), österreichischer Politiker
 Yvonne Weilharter (* 2000), österreichische Fußballspielerin